Le Palazzo della Ragione (en )  est, dans les villes du Nord de l'Italie, un type d'édifice public historique destiné à accueillir les réunions de Conseil et les audiences des tribunaux.

 Palazzo della Ragione, à Milan ;
 Palazzo della Ragione, à Mantoue ;
 Palazzo della Ragione, à Padoue ;
 Palazzo della Ragione, à Vérone.